Веду́щий (согласно словарю Ожегова) — это:
 Приводимый в движение двигателем. Пример: Ведущее колесо.
 Идущий впереди, Пример: головной, ведущий самолёт.
 Возглавляющий, главный, руководящий. Пример: Ведущий институт. Ведущий инженер. Ведущая роль.
 Ведущий. Пример: Человек, который проводит радио-, телепередачи, вечера, встречи.

Встречающиеся термины:
 Ведущий — сотрудник СМИ, который работает в кадре (ТВ) или эфире (радио).
 Ведущий — термин в авиации, головной, ведущий самолёт.
 «Ведущий» — название эскадренного миноносца ВМФ ВС СССР.

См. также 
 Ведомый